

Темір — місто, Темірський район, Актюбинська область
 Темір — річка в Актюбинській області, права притока Емби

Темір — назва села Яструбівка Красногвардійського району Автономної Республіки Крим до 1945 року

Див. також 
 Темірська міська адміністрація
 Темірський район